"Temple de Kamakhya" peut désigner deux temples hindous de l'Assam :
le Temple de Kamakhya de Guwahati
le Temple de Kamakhya de Silghat dans le district de Nagaon.

Kamakhya